Гумнище — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Гумнище — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Гумнище — упразднённый посёлок в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Гумнище — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Гумнище — деревня в Волотовском районе Новгородской области.

Украина 
 Гумнище — село в Гороховском районе Волынской области.

См. также 
 Гумнищи